Николай Петрович Виноградов:
 Виноградов, Николай Петрович (1908—1968) — ботаник, директор заповедника «Галичья Гора».
 Виноградов, Николай Петрович (? — после 1928?) — диакон, москвовед и церковный историк.
 Виноградов, Николай Петрович (1865—1928) — священнослужитель, протоиерей, профессор Казанской духовной академии. Примечания